Mizunodeild 2020/2021 – 52. sezon rozgrywek o mistrzostwo Islandii w piłce siatkowej zorganizowany przez Islandzki Związek Piłki Siatkowej (Blaksamband Íslands, BLÍ). Zainaugurowany został 19 września 2020 roku i trwał do 26 maja 2021 roku.

W Mizunodeild uczestniczyło 9 drużyn. Ze względu na fakt, że w sezonie 2020/2021 zrezygnowano z organizacji 1. deild, do Mizunodeild dołączyły trzy kluby z drugiej klasy rozgrywkowej, tj. ,  oraz .

Rozgrywki składały się z dwóch faz: fazy zasadniczej wyłaniającej mistrza ligowego oraz fazy play-off stanowiącej mistrzostwa Islandii. W fazie zasadniczej drużyny miały rozegrać między sobą po dwa spotkania systemem kołowym, jednak ze względu na problemy terminarzowe związane z pandemią COVID-19 część meczów została odwołana, a o miejscu w tabeli i mistrzostwie ligowym decydowała średnia liczba punktów zdobyta na mecz. Mistrzem ligowym został , który w tabeli uplasował się przed klubami  i .

Faza play-off składała się z 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów i finałów. We wszystkich rundach oprócz finałów rywalizacja w parach toczyła się w formie dwumeczów, w finałach natomiast zespoły grały do dwóch zwycięstw.

Po raz pierwszy mistrzem Islandii został , który w finałach fazy play-off pokonał .

W sezonie 2020/2021 żaden islandzki klub nie występował w europejskich pucharach.

System rozgrywek 
Rozgrywki o mistrzostwo Islandii w sezonie 2020/2021 składają się z fazy zasadniczej i fazy play-off.

Faza zasadnicza 
W fazie zasadniczej 9 drużyn rozgrywa między sobą po dwa spotkania systemem kołowym (mecz u siebie i rewanż na wyjeździe). Drużyna, która po rozegraniu wszystkich spotkań zajmie pierwsze miejsce w tabeli zostaje mistrzem ligowym (deildarmeistar).

Wszystkie drużyny uzyskują awans do fazy play-off, z tym że siedem najlepszych rozpoczyna rywalizację od ćwierćfinałów, natomiast te z miejsc 8-9 grają w 1/8 finału.

Faza play-off 
Faza play-off składa się z 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów i finałów.

1/8 finału
W 1/8 finału uczestniczą drużyny, które w fazie zasadniczej zajęły miejsca 8-9. Grają one dwumecz. Gospodarzem pierwszego spotkania jest zespół, który w fazie zasadniczej zajął niższe miejsce. Jeżeli drużyny wygrały po jednym spotkaniu, rozgrywany jest tzw. złoty set grany do 15 punktów z dwoma punktami przewagi jednej z drużyn.

Ćwierćfinały
W ćwierćfinałach uczestniczą: 7 najlepszych drużyn fazy zasadniczej oraz zwycięzca w parze 1/8 finału. Pary ćwierćfinałowe tworzone są według klucza:
 para 1: 1-8/9;
 para 2: 2-7;
 para 3: 3-6;
 para 4: 4-5.

Rywalizacja odbywa się w formie dwumeczów. Gospodarzem pierwszego spotkania w ramach pary jest zespół, który w fazie zasadniczej zajął niższe miejsce. Jeżeli drużyny wygrały po jednym spotkaniu, rozgrywany jest tzw. złoty set grany do 15 punktów z dwoma punktami przewagi jednej z drużyn.

Półfinały
W półfinałach grają zwycięzcy w parach ćwierćfinałowych. Pary półfinałowe tworzone są według klucza:
 para 1: zwycięzca w ćwierćfinałowej parze 1 – zwycięzca w ćwierćfinałowej parze 4;
 para 2: zwycięzca w ćwierćfinałowej parze 2 – zwycięzca w ćwierćfinałowej parze 3.

Rywalizacja odbywa się w formie dwumeczów. Gospodarzem pierwszego spotkania w ramach pary jest zespół, który w fazie zasadniczej zajął niższe miejsce. Jeżeli drużyny wygrały po jednym spotkaniu, rozgrywany jest tzw. złoty set grany do 15 punktów z dwoma punktami przewagi jednej z drużyn.

Finały
W serii finałowej decydującej o mistrzostwie Islandii uczestniczą zwycięzcy w parach półfinałowych. Rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego spotkania jest zespół, który w fazie zasadniczej zajął wyższe miejsce.

Drużyny uczestniczące 

Uwagi:
 W sezonie 2019/2020 ze względu na przedwczesne zakończenie ligi z powodu szerzenia się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 nie wyłoniono mistrza Islandii. W tabeli podane zostały miejsca, które w fazie zasadniczej zajmowały poszczególne zespoły w dniu przerwania rozgrywek.

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Faza play-off

Drabinka

1/8 finału 
(dwumecz)

Ćwierćfinały 
(dwumecz)

Półfinały 
(dwumecz)

Finały 
(do dwóch zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Islandii
2020 w Islandii
2021 w Islandii
2020 w piłce siatkowej
2021 w piłce siatkowej